Rozgrywki I ligi żużowej w sezonie 2013 rozpoczęły się 1 kwietnia 2013. W lidze wzięło udział 7 zespołów.

Zespoły

Runda zasadnicza

Terminarz

Tabela

Przypisy 

2013
2013 w sporcie żużlowym
2013 w polskim sporcie